Орден Плеяды () — «орден Франкофонии и диалога культур», международная награда, учреждённая в 1976 году Парламентарной ассамблеей Франкофонии (APF), органом Международной организации франкофонии (OIF).

Критерии номинации 

Вручается за заслуги людям, наиболее отличившимся на службе идеалам APF (распространению французского языка), и принадлежащим к различным сферам, в том числе политикам, главам государств и правительств, общественным деятелям, литераторам и артистам.

Название 

Название награды происходит от нескольких связанных между собою понятий (в обратном хронологическом порядке):

 орден Плеяды
 Плеяда — поэтическая группа французского ренессанса
 Плеяда семи александрийских поэтов
 Плеяды — семь небесных сестер в греческой мифологии и соответствующее звездное скопление

Степени 

Орден состоит из пяти степеней:

 Большой крест
 Великий офицер
 Командор
 Офицер
 Рыцарь

Инсигнии 

Знак отличия ордена представляет собой синюю эмалированную двустороннюю семилучевую звезду. На аверсе в центре помещена гравированная серебристая роза ветров с надписью по окружности: «la Pléiade, ordre de la Francophonie» (Плеяда, орден Франкофонии). В основаниях лучей находятся серебристые пятиконечные звездочки, символизирующие семь Плеяд. На реверсе в качестве символа единства изображен мост Адольфа в Люксембурге, где была создана APF.

Ссылки 

 La Pléiade - Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures 
 L'Ordre de la Pléiade de l'APF — «ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures» — Assemblée parlementaire de la francophonie: Section de l'Ontario

Награды международных организаций
Награды, появившиеся в 1976 году